«Нефтедобытчицы» (фр. Les Pétroleuses) — комедийный вестерн 1971 года режиссёра Кристиана Жака с Брижит Бардо и Клаудией Кардинале.

Сюжет 
1880 год. Техас. Пятеро красавиц-сестёр продолжает семейную традицию… грабят поезда, как когда-то и их отец — легендарный бандит Френчи Кинг.

При очередном налёте на поезд, переодетые мужчинами в чёрном, девушки среди награбленного обнаруживают документы на Маленькое ранчо «П». Луиза — лидер банды и старшая сестра решает, что все они на некоторое время должны залечь на дно и стать домашними девушками.

Так в затерянном городке появляются пятеро сестёр Миллер. Но их соседка — влиятельная Мари Сарразен, у которой четверо братьев, узнаёт, что на ранчо расположено месторождение нефти. С помощью местного шерифа она решает забрать ранчо у его подозрительных хозяек. Конфликт двух женщин не предусматривает, что в процессе серьёзных разборок в духе Дикого Запада возникнут четыре романтические пары из четырех сестер и четырех братьев.

Съёмки 
Декорации «Маленькое ранчо П.» были построено специально для этого фильма, но оно осталось после завершения съемок и затем стало местом съёмок ряда спагетти-вестернов пока не сгорело дотла в конце 1970-х.

Художник по костюмам — Розин Деламар.

В ролях 
 Брижит Бардо — Луиза
 Клаудия Кардинале — Мария Сарацин
 Майкл Поллард — шериф
 Пэтти Шепард — Маленькая Плю
 Эмма Коэн — Вирджиния
 Тереса Химпера — Кэролайн
 Френс Дуньяк — Элизабет
 Оскар Дэвис — Мэтью
 Жорж Беллер — Марк
 Патрик Прежан — Люк
 Рикардо Сальвино — Ян
 Анри Черняк — Док Миллер
 Валерий Инкижинов — Плюющийся Бык
 Мишлин Прель — тётушка Амели
 Дениз Прованс — мадам Летелиер
 Хосе Луис Лопес Васкес — парикмахер

Критика 
Фильм получил в целом негативные отзывы. Выступление Брижит Бардо, в частности, подверглось критике со стороны Жан-Лу Пассека, который отметил, насколько неуютно она выглядела в обстановке фильма на открытом воздухе, рецензент в «Variety» назвал фильм «предсказуемым, наивным и неуклюжим», в то время как кинокритикТом Милн назвал его «уныло несмешным».

Примечания

Источники 
 The The Legend of Frenchie King // Unia Films S.A.

Вестерны Франции
Спагетти-вестерн
Фильмы Кристиана-Жака